Antinoe sarsii är en ringmaskart. Antinoe sarsii ingår i släktet Antinoe och familjen Polynoidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 A. s. occidentalis
 A. s. balthica

Källor 

Havsborstmaskar
sarsii